

Geografia

Austria 
 Wagrain – comune nel distretto di Sankt Johann im Pongau (Salisburghese)
 Wagrain – frazione di Vöcklabruck, città nel distretto di Vöcklabruck (Alta Austria)
 Wagrain Markt – frazione di Wagrain, comune nel distretto di Sankt Johann im Pongau (Salisburghese)